Чтобы увидеть сольную дискографию лидера группы Madness Саггса, см. Саггс: Сольная дискография.
Дискография группы Madness. Здесь также включены дискографии групп, образованных участниками Madness: The Fink Brothers, The Madness, The Nutty Boys и Crunch!.

Madness

Студийные альбомы 
 1979: One Step Beyond... UK #2 
 1980: Absolutely UK #2
 1981: 7 UK #5 
 1982: The Rise & Fall UK #10 
 1984: Keep Moving UK #6 
 1985: Mad Not Mad UK #16 
 1999: Wonderful UK #17 
 2005: The Dangermen Sessions Vol. 1 UK #11 
 2009: The Liberty of Norton Folgate UK #5
 2012: Oui Oui Si Si Ja Ja Da Da UK #10

Сборники 
 1982: Complete Madness UK #1
 1983: Madness выпущен в США
 1986: Utter Madness  UK #29
 1990: It's... Madness
 1991: It's... Madness Too
 1992: Divine Madness UK #1
 1993: The Business - the Definitive Singles Collection
 1997: Total Madness - the Very Best of Madness выпущен в США
 1999: The Lot-(The first 6 albums & dvd’s boxset)
 1998: The Heavy Heavy Hits Перепакованная версия Divine Madness, UK #19
 2000: Ultimate Collection выпущен в США
 2002: Our House: the Original Songs 2003: Singles Box-Volume 1 2005: The Millennium Collection: The Best of Madness выпущен в США
 2006: Singles Box-Volume 2 только для скачивания
 2009: Total Madness UK # 11
 2010: Ultimate Madness UK # 27
 2012: Forever Young: The Ska Collection Концертные альбомы 
 1992: Madstock! UK #22
 1992: Nutty Dread (записан в 1983) 1999: Universal Madness 2006: Madness Live: To the Edge of the Universe and Beyond Видеоальбомы 
 1982: Complete Madness 1986: Utter Madness 1992: Divine Madness 1992: Madstock! Синглы 

 The Fink Brothers 
The Fink Brothers — недолго существовавшая группа, созданная Саггсом и Карлом Смитом.

 Сингл 

 The Madness 
The Madness — недолго существовавшая группа, созданная Саггсом, Смитом, Ли Томпсоном и Крисом Форманом в 1988 году. Сами музыканты считают Madness и The Madness разными группами.

 Альбом 
 1988: The Madness UK #65, US #66 

 Синглы 

 The Nutty Boys 
The Nutty Boys — группа Ли Джей Томпсона и Криса Формана. Группа Madness в целом также носит прозвище The Nutty Boys.

 Альбом 
 1990: Crunch!''

Сингл

Crunch! 
Crunch! тоже состояли из Ли Томпсона и Криса Формана, они взяли такое название, чтобы не возникало смешения с Madness (см. выше).

Сингл

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Madness на MySpace.com

Madness